Live at Wembley — первый по счету официальный DVD американской певицы Бейонсе, издан в 2004 году, снято во время концерта на Арене Уэмбли в Лондоне 10 ноября 2003 года во время её Dangerously in Love World Tour.

Содержание

Примечания 

Альбомы Бейонсе